Hodann ist der Familienname folgender Personen: 

 Johann Friedrich Hodann (1674–1745), deutscher Theologe und Pädagoge, Assistent von Gottfried Wilhelm Leibniz.
 Maria Hodann, später Mary Saran (1897–1976), deutsche Publizistin
 Max Hodann (1894–1946), deutscher Arzt, Eugeniker und Sexualpädagoge
 Valerie Hodann (1866–nach 1939), deutsche Schriftstellerin (Altertums- und Kolonialerzählungen)